Пётр Полянский:
 Полянский, Пётр Павлович (1924—1984) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, ефрейтор. Герой Советского Союза.
 Полянский, Пётр Фёдорович (1862—1937) — митрополит Коломенский и Крутицкий; патриарший местоблюститель.